Daniel Laflamme (né le  à Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1990-1991 || Harfangs de Beauport || LHJMQ
|| 57 || 2 || 3 || 5 || 40 || || || || || 
|-
| 1991-1992 || Harfangs de Beauport || LHJMQ
|| 67 || 5 || 13 || 18 || 94 || || || || || 
|-
| rowspan='2'|1992-1993 || Harfangs de Beauport || LHJMQ
|| 27 || 3 || 6 || 9 || 55 || || || || || 
|-
| Bisons de Granby || LHJMQ
|| 28 || 4 || 17 || 21 || 38 || || || || || 
|-
| rowspan="2"|1993-1994 || Bisons de Granby || LHJMQ
|| 28 || 3 || 12 || 15 || 30 || || || || || 
|-
| Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ
|| 21 || 2 || 4 || 6 || 16 || 12 || 0 || 5 || 5 || 35 
|-
| 1994-1995 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ
|| 11 || 1 || 4 || 5 || 12 || || || || ||  
|-
| 1996-1997 || Université du Québec à Trois-Rivières || SIC
|| 20 || 6 || 11 || 17 || 40 || || || || || 
|-
| 1998-1999 || Nova d'Acton Vale || LHSPQ
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 1999-2000 || Blizzard de Joliette || LHSPQ
|| 5 || 3 || 0 || 3 || 2 || || || || || 
|-
| 1999-2000 || Flammes bleues de Reims || Ligue Magnus
|| 35 || 4 || 5 || 9 || 49 || || || || || 
|-
| 2000-2001 || Flammes bleues de Reims || Ligue Magnus
|| 27 || 7 || 6 || 13 || - || 11 || 1 || 1 || 2 || -  
|-
| 2001-2002 || Flammes bleues de Reims || Ligue Magnus
|| - || 4 || 2 || 6 || - || || || || ||  
|-
| 2002-2003 || Cool FM 103,5 de Saint-Georges || LHSPQ
|| 47 || 3 || 15 || 18 || 22 || 8 || 0 || 2 || 2 || 104
|-
| 2003-2004 || Cool FM 103,5 de Saint-Georges || LHSMQ
|| 35 || 1 || 3 || 4 || 16 || 21 || 0 || 3 || 3 || 35
|-
| 2004-2005 || Cool FM 103,5 de Saint-Georges || LNAH
|| 50 || 5 || 6 || 11 || 26 || || || || ||

Références 

Naissance en décembre 1974
Naissance à Québec
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Harfangs de Beauport
Joueur des Bisons de Granby
Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
Joueur du Hockey Club de Reims
Joueur du Cool FM 103,5 de Saint-Georges
Défenseur de hockey sur glace